El Torneig de Doha 2015, també anomenat Qatar Total Open 2015, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La tretzena edició es va celebrar entre el 21 i el 28 de febrer del 2015, al International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar. Després de tres anys en categoria Premier 5, el torneig va tornar a categoria Premier.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2015
2015